O termo pode se referir aos seguintes artigos.
Sinhá Moça (1986) primeira versão da telenovela.
Sinhá Moça (2006) segunda versão da telenovela.
Desambiguação